Гран-Санті, Ґран-Санті () — муніципалітет у Франції, в заморському департаменті Гвіана. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 7500 км на південний захід від Парижа, 240 км на захід від Каєнни.

Історія 
В 1930 році територія сучасної комуни входила в склад території Ініні, яка в 1946 році була перейменована в район. Сама комуна Гран-Санті була затверджена в 1953 році 
в складі кантону Марипасула. В 1968 році був створений муніципальний округ Гран-Санті-Папаїштон-Апату, в наступному році перетворений в комуну.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Гвіана

Примітки 

Муніципалітети департаменту Гвіана